Не́лли Ио́ффе (, род. 29 января 2004, Владимир) — израильская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Серебряный призёр чемпионата Израиля (2020), участница чемпионата Европы (2020).

Карьера 
Нелли Иоффе родилась 29 января 2004 года в городе Владимире. Встала на коньки в возрасте восьми лет, занималась в муромской спортивной школе «Ока». В четырнадцать лет переехала в Москву, где её тренерами впоследствии стали Светалана Панова и Татьяна Моисеева. В свободное время предпочитает чтение, прослушивание музыки, а также занимается кардмейкингом.

На детском уровне принимала участие во внутренних российских соревнованиях. В сентябре 2019 года представляя сборную Израиля дебютировала в юниорской серии Гран-при. Дважды становилась серебряной медалисткой юниорского чемпионата Израиля (2018, 2019). На национальном первенстве 2020 года снова финишировала с «серебром», но уже во взрослой категории. Иоффе была выбрана Федерацией фигурного катания Израиля для участия на чемпионате Европы в Граце. В короткой программе фигуристка совершила помарку на стартовом каскаде тройной флип — двойной тулуп, за все оставшиеся элементы получила положительные GOE. С суммой за короткую 51,70 Иоффе заняла двадцать пятое место и не прошла в произвольную программу, уступив последней квалифицировавшейся Ясмин Кимико Ямаде 0,07 балла.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 

Фигуристы Израиля